

Geografia 
 Eersel – municipalità della provincia di Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi

Persone 
 Hein Eersel – linguista e politico surinamese
 Patrice Van Eersel – scrittore e giornalista francese
 Regian Eersel – kickboxer e thaiboxer surinamese naturalizzato olandese